Imogene – variante del nome proprio di persona Imogen
 Imogene (Girl Most Likely) – film del 2012 diretto da Shari Springer Berman e Robert Pulcini
 Imogene – città degli Stati Uniti d'America, situata nello Stato dell'Iowa, nella contea di Fremont
 Imogene – personaggio del dramma Cimbelino (Cymbeline, King of Britain) di William Shakespeare